1957 км, 1957-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1957 км, ПП 1957 КМ — путевой пост, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 532754.
 1957 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Кабардино-Балкарская Республика). Код 537724.